

Wydarzenia 

 Belszazzar (biblijny Baltazar) objął rządy w Babilonii w imieniu swojego ojca Nabonida